BSB poate fi:

 Bandar Seri Begawan, orașul regal și capitala sultanatului Brunei
 BSB Fashion, companie de retail de îmbrăcăminte din Grecia
 Burgundy School of Business, Școală Europeană de Business